Arthur Hoffmann (1857-1927), homme politique suisse
Arthur Hoffmann (1887-1932), athlète allemand, médaillé olympique en 1908.